Шароње може бити:

 Шароње (Нови Пазар), насељено место града Новог Пазара, 
 Шароње (Тутин), насељено место у општини Тутин.